

Cours d'eau 

 Rivière Afrin, une rivière qui coule en Turquie et en Syrie.

Toponyme 

 Vallée d'Afrin, où coule la rivière du même nom ; la grotte de Dederiyeh compte parmi les sites célèbres de cette vallée, avec un temple hittite situé près de la petite ville kurde de Aindara ;
 Afrin, une ville du nord-ouest de la Syrie, faisant partie administrativement du gouvernorat d'Alep ;
 District d'Afrin, un district du gouvernorat d'Alep dans le nord de la Syrie. Son centre administratif est la ville d'Afrin ;
 , un sous-district du district d'Afrin ;
 , un des cantons de la Fédération démocratique autonome de facto du nord de la Syrie ;
 , la plus occidentale des trois régions de la Fédération démocratique autonome de facto du nord de la Syrie.

Patronyme 

 Lawrence Afrin, un chercheur en médecine américain, auteur notamment de Never Bet Against Occam: Mast Cell Activation Disease and the Modern Epidemics of Chronic Illness and Medical Complexity (2016).
 , ou Nalin Afrin, née en 1974, une dirigeante des Unités de protection populaire kurdes (YPG) à Kobané , pendant le siège de cette ville en 2014-2015.

Autres 

 , un club de football basé à Afrin, en Syrie
 , une université non reconnue établie dans la ville d'Afrin par le Conseil de l'éducation du canton d'Afrin
 Afrin, un décongestionnant nasal

Références 

Homonymie de toponyme